Ханс Хансен:
 Хансен, Ханс Йорген (1879—1966) — датский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1920 года.
 Хансен, Ханс Кристиан (1906—1960) — датский премьер-министр Дании.
 Хансен, Ханс Триер (1893—1980) — датский гимнаст, призёр Олимпийских игр.
 Хансен, Ханс Эмиль (более известный как Эмиль Нольде; 1867—1956) — немецкий художник.
 Хансен, Ханс (1920—1970) — фарерский художник.